Kabinet Kerja I, Indonesisch kabinet onder Soekarno van 10 juli 1959 tot 18 februari 1960
Kabinet Kerja II, Indonesisch kabinet onder Soekarno van 18 februari 1960 tot 6 maart 1962
Kabinet Kerja III, Indonesisch kabinet onder Soekarno van 6 maart 1962 tot 13 november 1963
Kabinet Kerja IV, Indonesisch kabinet onder Soekarno van 13 november 1963 tot 27 augustus 1964
Kabinet Kerja (2014-2019), Indonesisch kabinet onder Joko Widodo van 27 oktober 2014 tot 20 oktober 2019

NB. kabinet kerja betekent werkkabinet in het Indonesisch.